Перли — відміна арагоніту біогенного походження, яка виникає всередині мушлі (черепашки) деяких пластинчатожаберних молюсків унаслідок подразнення їх мантії якою-небудь сторонньою речовиною (наприклад, піщинкою).
 Перлина — печера на Тернопільщині